Rang désigne généralement une suite d'éléments disposés en ligne dans le sens de la largeur, par opposition à file, dans le sens de la longueur.

Mathématiques 
En algèbre linéaire
 Le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille.
 Le théorème du rang lie le rang et la dimension du noyau d'une application linéaire définie sur un espace vectoriel de dimension finie.
 Rang d'une courbe elliptique
 Rang d'une forme quadratique
 Rang d'un groupe abélien libre
 Rang d'un groupe
 Rang d'un module libre

En analyse

Le rang d'un terme d'une suite est l'indice qui le repère.

En théorie des ensembles

Le rang d'un ensemble est un ordinal qui lui est associé grâce à l'axiome de fondation.

Toponymes 
 Rang est une commune du département du Doubs.
 Rang-du-Fliers est une commune du Pas-de-Calais.

Autres 
 « Mettre en rang d'Oignon » est une expression française populaire.
 En histoire naturelle et sciences naturelles, chaque taxon a un niveau ou rang taxinomique ou biologique (famille, genre, espèce…) ; voir aussi rang bactériologique ;
 En histoire et sciences sociales, chaque détenteur d'un titre de noblesse a un rang de préséance (pairie) ;
 Un grade militaire est un rang dans l’armée ;
 Le classement par rang des vaisseaux à l'époque de la marine à voile ;
 Le rang était un mode d'organisation de l'espace rural en Nouvelle-France ;
 Un rang est un chemin rural au Québec ;
 Une école de rang était un établissement scolaire primaire dans le système d'éducation québécois d'avant la Révolution tranquille ;
 en pétrologie, le rang d'un  charbon désigne son degré de maturité (un charbon de haut rang est un charbon ancien, très riche en carbone, et plus énergétique, par opposition à un charbon de bas rang, dont le processus de houillification n'a pas été achevé.
 en typographie, le rang est un meuble servant à stocker les casses et à supporter sur sa partie supérieure la casse en cours d’utilisation.